Alamos ist Name folgender Orte:
 Álamos (Guanajuato) im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 Álamos im mexikanischen Bundesstaat Sonora

Álamos ist der Familienname folgender Personen:
 Baltasar Álamos de Barrientos (1555–1640), spanischer Gelehrter
 Luis Álamos (1923–1983), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro Álamos (* 2002), chilenischer Hochspringer

Siehe auch:

 Alamo (Begriffsklärung)
 Alamos Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Arroyo de los Alamos, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Arroyo los Alamos (Rio Grande), ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Cañada Alamos (Chaco Wash), ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Los Alamos
 Tres Alamos Wash, ein Fluss im US-Bundesstaat Arizona
 Alamosa